Community Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Community Building (Iowa), NRHP-Nr. 08000331
 Community Building (New York), NRHP-Nr. 88002198
 Community Building (North Carolina), NRHP-Nr. 70000468
 Community Building (Tennessee), NRHP-Nr. 02000085